Ва́льберг (Ва́льберх, , ) — фамилия немецкого происхождения, а также топоним.

Известные носители фамилии 
 Вальберг, Александр Иванович (1844—1881) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Вальберг, Биргитта — шведская актриса.
 
 Вальберг, Петер Фредрик (1800—1877) — шведский естествоиспытатель, биолог.
 Вальберг, Юхан Аугуст (1810—1856) — шведский естествоиспытатель.

 также русская производная форма
 Вальберхова, Мария Ивановна (1789—1867) — русская актриса.

Топоним 
 Вальберг — бывшая коммуна в фюльке Нурланн, Норвегия.

См. также